La famille Blacque-Belair est une famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française, originaire de l'Aube, puis établie à Paris vers 1720.

Histoire 
La famille Blacque-Belair est originaire de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube. Elle s'est établie à Paris vers 1720, où ses représentants ont eu des charges d'avocat ou de notaire au Châtelet de Paris. Un rameau a fait souche en Argentine en 1890.

Filiation 
Jacques Blacque, aubergiste à Nogent-sur-Seine, marié avec Geneviève Suinot, eut pour fils :
 Edme Blacque, né en 1698 à Nogent-sur-Seine, qui s'établit comme marchand à Paris.

Personnalités 
 François-Charles Blacque-Belair (1781-1860), négociant, banquier, député du Finistère
 Alexandre Blacque (1792-1836), avocat, journaliste en Turquie
 Henry Blacque-Belair (1862-1930), général de brigade, cavalier militaire et écuyer
 Georges Blacque-Belair (1865-1928), ingéneur agronome, fondateur et directeur de l'Institut agronomique d'Argentine, auteur du rameau argentin
 Aimery Blacque-Belair (1898-1989), officier de cavalerie, député de la Seine.

Références

Bibliographie 
 René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, tome 3, 1889
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , 1903-1923
 Jean-Paul Huvé et Philippe Champy, Les Blacque-Belair : ascension sociale et plongée dans la culture, 2007

Articles connexes 
 Liste de familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française
 Bourgeois de Paris

Famille française
Famille de Champagne
Famille d'Île-de-France